Nos peixes ósseos, os opérculos são placas ósseas localizadas nos lados da cabeça, antes das guelras (contando da cabeça do peixe para a cauda), e cobrem a fenda branquial. Podem ser lisos, cobertos de escamas ou ornamentados com cristas ou espinhos. Serve para proteção das brânquias.

Nos gastrópodes, são placas calcárias ou córneas com que o animal pode fechar-se dentro da concha, que recebem este nome.

Nos musgos, o opérculo é a cobertura da cápsula que se destaca para permitir a saída dos esporos.

Nas colmeias, o opérculo é uma fina camada de cera depositada pelas abelhas sobre o mel "maduro", ou seja, que já teve grande parte de sua água evaporada, tornando-se mais espesso e nutritivo (o chamado "mel de opérculo").

Na neuroanatomia, opérculo é um termo que pode se referir às regiões do opérculo frontal, temporal e parietal que cobrem a ínsula. Pode se referir também ao opérculo occipital.

Ver também 
 Garfo desoperculador

Anatomia animal